Velika Črešnjevica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pitomača, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 542 stanovnika te 171 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji